Еле́на Андре́ева: 
 Андреева, Елена Ивановна (род. 1927) — советский биолог.
 Андреева, Елена Леонидовна (род. 1969) — советская и российская бегунья.